Le terme Les Sentinelles peut faire référence à :

Ethnologie 
 Les Sentinelles, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vit coupé du monde extérieur sur l'île de North Sentinel dans les îles Andaman, un archipel de l'océan Indien faisant partie de l'Inde.

Littérature 
 Les Sentinelles de la Nuit (1998), un roman de fantasy urbaine de Sergueï Loukianenko.
 Les Sentinelles endormies (2008), un roman de science-fiction d'Andreas Eschbach.

Bande dessinée 
 Les Sentinelles, une série de bandes dessinées scénarisée par Xavier Dorison, dessinée et colorisée par Enrique Breccia et éditée par Delcourt.
 Les Sentinelles, un groupe de robots de fiction évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.

Cinéma 
 Les Sentinelles du silence (1971), un court métrage américain de Robert Amram.
 Les Sentinelles (2017), un film documentaire français de Pierre Pézenat.
 Les Sentinelles du Pacifique (2018), un film de guerre chinois de Xiao Feng.

Sports 
 Les Sentinelles de Strasbourg, le premier club de floorball alsacien, créé en 2009.
 Les Sentinelles, un club de roller hockey français de la ville de Bourgoin-Jallieu.

Télévision 
 Les Sentinelles de l'air (1965-1966), une série télévisée britannique en 32 épisodes.
 Sentinelles (2022), une série télévisée française en 7 épisodes.

Divers 
 Le réseau Sentinelles, un réseau français de recherche et de veille sanitaire en soins de premiers recours (médecine générale et pédiatrie).

Voir aussi

Notes et références